Handwerkerbrunnen steht für:
 Handwerkerbrunnen (Bad Iburg)
 Handwerkerbrunnen (Frankfurt (Oder))
 Handwerkerbrunnen (Haunstetten), Augsburg
 Handwerkerbrunnen (Speyer)
 Handwerkerbrunnen (Trier)
Siehe auch:
 Jahrhundertbrunnen Essen
 Kondebrunnen